Falcão o Falcao puede referirse a:

 Paulo Roberto Falcão (1953-), exfutbolista brasileño apodado El Rey de Roma (porque jugó cinco años en la A.S. Roma).
 Alessandro Rosa Vieira (1977-), exjugador de fútbol sala brasileño apodado Falcão.
 Radamel Falcao García (1986-), futbolista colombiano apodado El Tigre.